GNF 1 (1982/1983) był 27. sezonem najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Maroku. Tytułu nie obroniła drużyna KAC Kénitra. Nowym mistrzem Maroka został zespół Maghreb Fès.

System punktacji 
 Zwycięstwo: 3 pkt
 Remis: 2 pkt
 Porażka: 1 pkt

Tabela końcowa

Król strzelców 
14 goli – Abdeslam Laghrissi (FAR Rabat)

Zobacz też 
 GNF 1

Linki zewnętrzne 
 Site officiel de la Fédération Royale Marocaine de Football
 Championnat Du Maroc De Football Botola

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Maroku
1982 w piłce nożnej
1983 w piłce nożnej
1982 w Afryce
1983 w Afryce